Ante Petričić (slikar)
Ante Petričić (agronom), mljekarski stručnjak
Ante Petričić, nogometaš